Лексингтън може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Лексингтън (Кентъки)
 Лексингтън (Вирджиния)
 Лексингтън (Масачузетс)
 Лексингтън (Мисисипи)
 Лексингтън (Мисури)
 Лексингтън (CV-2), американски самолетоносач